Koen Stassijns, Belgisch dichter, schrijver en vertaler
 Marc Stassijns, Belgisch sportjournalist en radiopresentator
 Veerle Stassijns, Belgisch apotheker en politica

Nederlandse of Vlaamse achternaam